Ufficiale di campo può riferirsi a:

 Ufficiale di campo (pallacanestro) – una figura arbitrale della pallacanestro
 Ufficiale di campo (forze armate) – ruolo e grado delle forze armate